Toponímia:
 Moya (Conca), municipi a la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Moya (Gran Canària), municipi al nord de l'illa de Gran Canària, a les illes Canàries
 Fuentelespino de Moya, municipi a la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Santa Cruz de Moya, municipi a la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Castell de Moya, edifici al municipi de Santa Cruz de Moya 
 Biografies:
 Antoni Moya i Ribalta (Castellnou de Seana, 1946), futbolista català de les dècades de 1960 i 1970
 Bienve Moya (Vilanova i la Geltrú, 1944), antropòleg, folklorista i escriptor
 Eduardo Moya Cantillo (Monesterio, 1981), futbolista extremeny que ocupa la posició de defensa
 Esmeralda Moya Torrejón de Ardoz, 1985), actriu i model espanyola
 Eusebio Moya (segles XVIII — XIX), compositor espanyol que fou mestre de capella de la parròquia de Santa María de Madrid
 Gabriel Moya Sanz (Alcalá de Henares, 1966), futbolista madrileny que ocupava la posició de davanter
 Jaume Moya Matas (Barcelona, 1972), diputat al Congrés dels Diputats 
 Joan Ramon Moya Garcia (Sant Vicenç dels Horts, 1965), atleta i entrenador català 
 José Joaquín Moya Esquiva, polític valencià, alcalde de Bigastre i diputat al Congrés dels Diputats 
 Lluís Moya Bareche, economista mallorquí 
 Luís Moya (La Corunya, 1960), copilot de ral·lis 
 Pol Moya Betriu

 Ramon Moya i Ribalta (Castellnou de Seana, 1956), jugador i entrenador de futbol català

 Xavi Moya, boxejador català, campió del món de full contact i kung fu 
 Miscel·lània: Setge de Moya, episodi de la reconquesta produït l'any 1183